Frans Xavier Jozef Anton Benedictus Urbanus van Portugal, hertog van Beja (Lissabon, 25 mei 1691 - Óbidos, 21 juli 1742) was een Portugese infant uit het huis Bragança.

Levensloop
Frans Xavier was de derde zoon van koning Peter II van Portugal uit diens tweede huwelijk met Maria Sophia van Palts-Neuburg, dochter van keurvorst Filips Willem van de Palts, en kreeg de titel van hertog van Beja. Plannen om hem uit te huwelijken aan Maria Magdalena van Oostenrijk, dochter van keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk, mislukten in de vroege fass.

Zijn broer Johan V stuurde in 1716 een armada van Portugese schepen naar Venetië om de Venetianen en de Oostenrijkers te helpen in hun strijd tegen de Turken. Zo beantwoordde hij het verzoek van paus Clemens XI om tegen de Turken te vechten. Deze schepen werden aangevoerd door Frans Xavier en Lopo Furtado de Mendonça, graaf van Rio Grande. 

Hij stierf in juli 1742 in het Quinta das Gaeiras in Óbidos, ongehuwd en zonder wettige nakomelingen, en werd bijgezet in het Koninklijk Pantheon van de Bragançadynastie in Lissabon. Wel had hij twee onwettige kinderen met Marianna Silveira, een kloosterzuster die omkwam tijdens de aardbeving van Lissabon in 1755:
 Pedro (overleden in 1741)
 João da Bemposta (1726-1780), kapitein-generaal van de Portugese marine en hoofd van het koninklijke huishouden

 

Huis Bragança
Portugal, F